Пазуха — многозначный термин:

 Придаточные пазухи носа:
 Гайморова пазуха,
 Клиновидная пазуха,
 Лобная пазуха;
 Пещеристая пазуха;
 Пазуха листа;
 Пазуха сводов.